

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Поход ассирийцев на Элам. Взятие Бит-Имби. Пленение Имбаппи, зятя Умманигаша, и сыновей Теуммана. Претендент на эламский престол Умбахабуа обосновывается в городе Бубулу, но затем бежит на острова Персидского залива. Ассирийцы берут Сузы и возводят на престол своего ставленника Таммариту.

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Весной князья (участвовавшие в съезде в Сянь) построили город в Юань-лин, куда были переселены жители Малого Ци.
 Цзэнская княгиня Цзи-цзи прибыла в Лу навестить князя, тот задержал её и рассердился, что цзэнский князь не приезжает к нему. В 6 луне Цзи-цзи встретилась с цзэнским князем (цзы) в Фан и послала его на аудиенцию к лускому гуну.
 В 8 луне, в день синь-мао, произошёл обвал на горе Ша-лу.
 В 8 луне племена ди напали на Чжэн.
 Зимой умер князь Цай Му-хоу (Хи), ему наследовал сын Цзя-у (Чжуан-хоу, эра правления 645—612).
 В Цинь был голод. Циньцы попросили зерна в Цзинь, но цзиньский гун по совету Го Шэ (Го И) отказал (эпизод 103 «Го юй») и начал войну.
 Однажды циньский Му-гун ехал на колеснице, которая сломалась, и правый пристяжной конь убежал. Му-гун стал его искать и нашёл у горы Ци иньцев, которые доедали коня. Тогда Му-гун поднёс им вина и уехал.
 Чусцы уничтожили владения Лю и Ин.

См. также

Примечания